Theresiental steht für:
 den deutschen Namen der städtischen Siedlung Tereswa in der Ukraine
 den deutschen Namen des gleichnamigen Flusses Tereswa in der Ukraine, siehe Tereswa (Fluss)
 den deutschen Namen des Landschaftsparks Terčino údolí im Tal der Strobnitz in Tschechien

Siehe auch:
 Theresienthal